Амуртак (, ; также амурдак, амурак, , амарак, , и варатьпак, ) — австралийский язык, на котором говорил амарак — коренной народ Северной территории Австралии. Язык относится к иватьянской языковой семье.

На языке говорили на , на восточном берегу залива Ван-Димен. Язык вымер в 2016 году со смертью Чарли Мунгульда, последнего носителя. На протяжении нескольких десятилетий с Чарли работали многие австралийские лингвисты, в том числе , Роберт Хандельсманн и другие.

Как и другие иватьянские языки, амуртак оказался на грани исчезновения уже спустя 150 лет после первого контакта с европейскими колонистами.

Язык амуртак был представлен в документальном фильме «», где рассказывалось о вымирании языков мира.

Лингвогеография и современное положение

Ареал и численность 

Лингвист  сообщает о трёх носителях языка в 1998 году, а в 2000 — о «максимум четырёх».

 заявляет об оценке в пять носителей в 2005 году. В книге 2007 года под названием «Энциклопедия вымирающих языков мира» говорится о двух-трёх носителях. Мейльхаммер сообщил, что в том же году погиб последний носитель языка.

 в 2012 году оценивала количество носителей языка от трёх до пяти человек. Согласно информации «Ethnologue», в 2015 году оставался лишь один носитель языка. Помимо Чарли нет информации о других живых носителях языка, поэтому язык относят к вымершим.

Согласно информации из различных источников, Чарли мог быть не последним и не единственным носителем языка. Например, Роберт Мейльхаммер сообщает о возможном носителе в городе Дарвин. Однако, как оказалось, тот с трудом говорил на языке.

Диалекты 
У языка было два диалекта: уррик () и титьюрра ().

Классификация 
Язык амуртак принадлежит к иватьянской языковой семье, хотя это утверждение неточно и ставится под вопрос, так как морфология языка отличается от морфологии других языков этой семьи. В отличие от других языков иватьянской семьи и австралийских языков в принципе, в амуртак очень мало заимствований. Это один из аргументов против включения амуртак в иватьянскую семью.

Лингвистическая характеристика

Фонетика и фонология

Согласные 
Согласные звуки языка амуртак:

Эванс отличает палатальный боковой , однако Мейльхаммер нет.

Наиболее часто в амуртак встречаются звуки , , ,  и . Наиболее редко — , ,  и .

Гласные 

Мейльхаммер не оставляет заметок относительно гласных, однако Эванс заявляет, что в амуртак три гласных звука: , , .

Морфология

Существительное 
В амуртак вместо родов используются именные классы. В языке пять классов, выраженных приставками. Они имеют общее происхождение с классовыми приставками других австралийских языков, однако некоторые немного изменились: *ci- — wi- (ji-; приставка первого класса); *ma- — mam- (приставка четвёртого класса).

Глагол 
По сравнению с глагольной морфологией родственных языков, глагольная морфология языка амуртак проще, хотя все эти языки и разделяют одинаковые особенности. Аффиксы — приставки и суффиксы — присоединяются к корню глагола. В амуртак большое разнообразие местоименных приставок субъекта. Они обозначают время и наклонение, а также лицо и число субъекта. Суффиксы также используются для обозначения времени и наклонения. Например, Arrdakanbuwurduk «Мы вдвоём видели/можем видеть его/её/это», где arr- — показатель лица и числа («мы (исключая тебя)»), -dakan- — корень глагола («видеть»), -bu- — показатель объекта, -wurduk — показатель числа субъекта («вдвоём»). 

Однако приставки в амуртак часто отличаются от соответствующих приставок в остальных иватьянских языках и похожи на другие по значению приставки. Например: 

Считается, что послелоги стали таковыми недавно и развились из местоимений и числительных, что особенно относится к послелогам, выражающим двойственность и тройственность — считается, что они развились в послелоги во второй половине XX века.

В амуртак только два наклонения: изъявительное и сослагательное. Сослагательное образуется при помощи частицы mala.

Местоимение 
Вместо притяжательных местоимений в амуртак используются приставки, указывающие на лицо и число владельца:  

Такие приставки могут изменяться в зависимости от слова. Например, притяжательная приставка для третьего лица единственного числа — wi-, однако если первая буква объекта — губной согласный, то приставка превращается в ji-: ji-maŋa «его/её горло».

Лексика 
В отличие от других языков иватьянской семьи и австралийских языков в принципе, в амуртак очень мало заимствований. Это один из аргументов против включения амуртак в иватьянскую семью.

Эванс приводит таблицу семи когнатов в иватьянских языках, а также в тиви и кунвиньку:

Многие слова в амуртак многозначны и метафоричны. Например, для обозначения запада используется выражение «солнце садится». Для неологизмов также не создаются новые слова — вместо этого используются старые, но схожие по значению: jura обозначает «бумага», «книга» и «офис».

Синтаксис 
Типология порядка слов в амуртак такая же, как и в русском — SVO, то есть субъект-глагол-объект. Глагол часто инкорпорируется, то есть включается в состав объекта:

История изучения 
С начала 1980-х до середины 2000-х годов язык считался вымершим.

Последний известный носитель языка, Чарли Мунгульда, умер в 2016 году. По словам лингвиста Андерсона, язык был обречён на исчезновение, однако, по крайней мере, была возможность записать его.

По воспоминаниям нескольких лингвистов, Чарли с трудом пытался вспомнить и повторить слова, которые слышал от своего отца. Он не разговаривал на языке множество лет, поэтому правильность произношения слов языка не может быть гарантирована.

Первая экспедиция была проведена в 2007 году при участии команды «». Чарли был опрошен на культовом объекте, в пещере в горе Боррадейл (), украшенной древними австралийскими наскальными рисунками. Он рассказал различные истории про радужного змея и время сновидений. Позднее они были опубликованы в сборнике «Six stories in amurdak».

В 2010 году команда National Geographic также совершила экспедицию и побеседовала с Чарли. Они сверились с записанным ранее небольшим словарём, подтвердили и записали произношения названий животных на амуртак. Некоторые другие слова, например ingirijingiri «Синеухий медосос» и yal «горячий песок под пеплом от костра», Мунгульда не смог подтвердить. Бо́льшую часть времени он оставался неразговорчивым и отвечал односложными ответами.

С 2010 года в экспедициях начал участвовать лингвист Роберт Мейльхаммер при финансовой поддержке других лингвистов, в том числе Ника Эванса и Брюса Бёрча. Вместе с Рэй Гирибуг, переводчицей и экспертом в области австралийских языков, были переведены несколько сказок и 20-летняя запись на амуртак.

Помимо рассказов на амуртак, Роберт и другие лингвисты также создали черновик амуртак-английского словаря.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Амуртак на Ethnologue
 Амуртак на Endangered Languages Project
 Воспоминания Мейльхаммера

Языки Австралии
Австралийские языки
Мёртвые языки